Fiddler :
 Joueur de violon dans la musique populaire anglaise traditionnelle
 Fiddle signifie violon dans ce type de répertoire
  est un logiciel de déboguage
 Fiddlers Three est une pièce de théâtre d'Agatha Christie